Jörg Breu kan syfta på:

* Jörg Breu den äldre (omkring 1475–1537), tysk konstnär
 Jörg Breu den yngre (omkring 1510–1547), tysk konstnär